Halász ist ein ursprünglich berufsbezogener ungarischer Familienname mit der Bedeutung „Fischer“. Außerhalb des ungarischen Sprachraums tritt vereinzelt auch die Form Halasz auf.

Namensträger 
 Anna Eberhardt-Halász (* 1982), Schweizer Duathletin und Triathletin
 Béla Halász (1927–2019), ungarischer Anatom und Endokrinologe
 Bence Halász (* 1997), ungarischer Hammerwerfer
 Dávid Halász (* 1986), slowakischer Eishockeyspieler

 Gyula Halász, bekannt als Brassaï (1899–1984), französischer Fotograf ungarischer Herkunft

 Máté Halász (* 1984), ungarischer Handballspieler
 Michael Halász (* 1938), deutsch-ungarischer Dirigent

 Robert von Halász (1905–2004), deutscher Bauingenieur
 Támas Halász (* 1957), ungarischer Schachspieler
 Tomáš Halász (* 1990), slowakischer Eishockeytorwart
 Zoltán Halász (* 1960), ungarischer Radrennfahrer

Einzelnachweise 

Familienname
Ungarischer Personenname
Berufsname